Rejon hołowaniwski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu kirowohradzkiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 992 km² i liczy 30 686 mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Hołowaniewskie.

Na terenie rejonu znajdują się 2 osiedlowe rady i 22 silskie rady, obejmujących w sumie 45 wsi.

Miejscowości rejonu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 obwód kirowohradzki → rada rejonu hołowaniwskiego